Рюкфен () — муниципалитет и город на юге Нидерландов между Розендалом и Эттен-Лёром, к югу от железной дороги, но без железнодорожной станции.

Населенные пункты

Топография 

Голландская топографическая карта муниципалитета Рюкфен, июнь 2015

Люди, связанные с городом 
 Хендрик Детмерс (1761 в Спрюнделе — 1825) — голландский генерал в битве при Ватерлоо
 Дик Ясперс (р. в 1965 в Синт Виллеброрде) — голландский профессиональный игрок в карамболь
 Йохн Керстенс (р. в 1965 в Зегге) — голландский политик и бывший профсоюзный лидер
 Донни Гортер (born 1988) — голландский профессиональный футболист с более 200 кубками
 Тесса тер Слёйс (р. в 1995 в Синт Виллеброрде) — голландский профессиональный игрок в сквош

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Рюкфен